Hazekamp ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Hazekamp (* 1968), niederländische Biologin und Politikerin (Partij voor de Dieren), MdEP
 Ted Hazekamp (1926–1987), niederländischer Politiker und Wirtschaftsmanager